Яна Ко́ва (, справжнє ім'я — Яна Оуе́ска ();  13 квітня 1980, Прага, Чехія) — чеська фотомодель, порноакторка, одна з найвідоміших  чеських еротичних моделей.

Біографія та кар'єра 

Яна Кова народилася й виросла в сільській місцевості в Чехії.

Свою кар'єру розпочала бікіні-моделлю, пізніше почала зніматися оголеною та в «легкому» порно. 

Яна Кова заявила, що настільки повільний перехід від еротичного фото до порно був обумовлений її невпевненістю в собі: «Я не була готова до зйомок у фільмах близько року. Я відчувала себе безглуздою перед камерою».

Кова знялася в декількох порнографічних фільмах (виключно в лесбійських сценах). 

З'являлася в таких відомих чоловічих журналах як Hustler, Penthouse, High Society, Perfect 10, Leg Show, Mayfair, Frenzy, Club International. 

У квітні 2003 року була названа «кішечкою місяця» журналом Penthouse.

У квітні 2005 підписала ексклюзивний контракт з компанією Digital Playground Її першим фільмом за контрактом був Porcelain, де вона брала участь у двох лесбійських та в двох сольних сценах. Вона знімалася у фільмах цієї компанії до жовтня 2007 року, коли її контракт закінчився і не був продовжений. Потім вона створила власну продюсерську компанію Club Jana Kova, продюсуючи як себе, так і інших чеських моделей.

З приводу своєї статевої орієнтації Яна Кова сказала просто: «… у своєму особистому житті я віддаю перевагу чоловікам».

Фільмографія

Нагороди 
 2003 — Penthouse Pet Of The Month — Квітень
 2007— AVN Award — Найкраща лесбійська сцена — Island Fever 4
 2009 — AVN Award номінація — Найкраща лесбійська сцена втрьох за Jack's Big Ass Show 7 й за Jana Cova: Video Nasty
 2009 — AVN Award номінація — Найкраща сцена мастурбації — Jana Cova Erotique
 2010 — AVN Award номінація — Найкраща лесбійська сцена втрьох — Jana Cova's Juice

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 
 

Уродженці Праги
Чеські порноакторки
Penthouse Pets
Порноактори та порноакторки, відомі під псевдонімами